Bleda o bledera, planta silvestre o conreada 
 Bleda (hun)
 Bleda (ocell)
 Bleda borda
 Bleda boscana, planta amb flor de la família Chenopodiaceae de color vermell
 Bleda xinesa
 La Bleda (Sant Martí Sarroca)
 L bleda, articulació a la castellana, sense velarització, del fonema /l/ del català 
 Cal Bleda
 Cal Bleda (Castellfollit del Boix), masia al municipi de Castellfollit del Boix a la comarca del Bages 
 Cal Bleda (Rubió), masia al municipi de Rubió, a la comarca de l'Anoia 
 Jaime Juan Bleda (Algemesí, ), dominicà que fundà el Convent Sant Vicent Ferrer a Algemesí i autor de diversos escrits 
 Sergio Bleda Villada
 Masia Castell de la Bleda, edifici al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) 
 Santa Maria de la Bleda
 Serra Bleda, serra al municipi de Montferrer i Castellbò a la comarca de l'Alt Urgell 
 Torre de l'Aigua de la Bleda